Piskavica je lahko:
 Piskavica, Gračanica (Bosna in Hercegovina)
 Piskavica, Banja Luka (Bosna in Hercegovina)